Курві́ль-сюр-Ер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний захід від Орлеана, 18 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2698,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Курвіль-сюр-Ер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Курвіль-сюр-Ер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар